grasbaan (circuit), een met gras begroeide baan voor grasbaanraces, paardensport of atletiek;
 grasbaan (geologie), een strook grasland om erosie tegen te gaan;
 grasbaan (luchtvaart), een met gras begroeide strook in gebruik als start- en landingsbaan